

Чемошурка — річка в Удмуртії, права притока Позиму
 Чемошурка — річка в Удмуртії, ліва притока Тума

Дивись також 
 Чемошур